Blästertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blästertjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Blästertjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Blästertjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Blästertjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (5,42 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn